Бродбент () — английская фамилия. Известные носители:
 Бродбент, Джим (род. 1949) — британский актёр.
 Бродбент, Дональд (1926—1993) — английский экспериментальный психолог.
 Бродбент, Панч (Гарольд; 1892—1971) — канадский хоккеист, член Зала хоккейной славы.
 Бродбент, Питер (1933—2013) — английский футболист, игрок сборной Англии.
 Бродбент, Саймон Ральф (1928–2002) — британский математик, статистик.
 Бродбент, Эд (род. 1936) — канадский политик.

Примечания